Атаманское может означать:

 Атаманское — село, Суховерховский сельский совет, Бурынский район, Сумская область, Украина
 Атаманское сельское поселение — муниципальное образование в составе Павловского района Краснодарского края, Россия

См. также 
 Атаман (значения)
 Атаманка
 Атамановка
 Атаманово
 Атамановский
 Атаманская